Lee Tae-Hyung (이태형) può riferirsi a:

Lee Tae-hyung – calciatore sudcoreano
Lee Tae-hyung (1964) – astronomo sudcoreano